Айкар (ऐकार) — гласная буква алфавита деванагари. Внутри слова передаётся надстрочным знаком матра айкар (ै). Символы юникода  и . 
В международном фонетическом алфавите передается символом æ. В некоторых диалектах хинди и маратхи произносится как дифтонг. Назализация обозначается знаком чандрабинду  ँ: ऐँ.

Литература 
В.М.Бескровный. Хинди-русский словарь [Текст] : Около 35000 слов и выражений / Под ред. акад. А. П. Баранникова ; С. прил. грамматич. очерка, сост. акад. А. П. Баранниковым ; Ин-т востоковедения Акад. наук СССР. - Москва : Гис, 1953. - 1224 с.

Примечания 

Деванагари